Tom Clancy's Rainbow Six: Rogue Spear — Black Thorn () это расширенное дополнение для компьютерной игры Tom Clancy’s Rainbow Six: Rogue Spear. Оно было разработано в 2001 году Red Storm Entertainment и издано Ubisoft. Изначально включало десять карт, объединенных общим сюжетом, но после событий 11 сентября 2001 года одна из миссий с участием самолетов А380 был удалена из игры, а другая сменила место действия с аэропорта на вокзал. Также разработчики добавили шесть карт для многопользовательской игры, одиннадцать новых видов оружия и новый режим «Одинокий волк».

Сюжет

Рецензии 

Расширенное дополнение получило более низкие оценки, чем сама игра. «Black Thorn» был последним дополнением, которому поставили 71,92% на GameRankings, и 67 из 100 на Metacritic.

Примечания

Ссылки 
 
 

Компьютерные игры 2001 года
Тактические шутеры
Игры для Windows
Компьютерные игры по мотивам произведений Тома Клэнси
Компьютерные игры, разработанные Red Storm Entertainment
Дополнения к компьютерным играм